Valasrivier (Lävasrivier), een rivier die stroomt in de Zweedse gemeente Kiruna
 Valasrivier (Rakisrivier), een rivier die stroomt in de Zweedse gemeente Kiruna